Vilijun je prozno-poetski tekst suvremene hrvatske književnice Jasne Horvat objavljen 2016. godine. Riječ je o romanu koji posjeduje svog "alternata" - zrcalnog prethodnika, roman Vilikon ispripovijedanog uz gotovo identičan "obruč" priče, ali različit po sadržajnom naboju upisanom u 36 leksikonskih natuknica. Roman je prvi  pametni roman u hrvatskoj suvremenoj književnosti te je ujedno prvi tekst koji je dovršen nakon što je otisnut. Inovativan po svojoj idejnoj zamisli kao i po korištenju suvremene tehnologije u kojoj medij tiskane knjige uz pomoć QR kodova preuzima svojstva elektroničke publikacije, roman propituje potencijale književnosti po uzoru na autoričine književne autoritete - pripadnike grupacije Oulipo.
Vilijun je predstavljen na Pekinškom sajmu knjiga 2016. godine, u prostorima Pekinškog sajma knjiga na Interliberu 2017. godine te na inauguracijskom književnom festivalu EU-Kina 2017. godine održanom u Pekingu i Chengduu. Hepening Vilijun dobitnikom je nagrade FUL KULTURNO koju je 2018. godine Superbrands Hrvatska po prvi puta dodijelio najbolje brendiranom niskobudžetnom događanju u kulturi.

Izvori

Vanjske poveznice

Povijesni roman
Hrvatska književna djela